Questa lista delle città del Dakota del Sud, Stati Uniti d'America, comprende le 390 località suddivise in 156 city, 154 town, 1 village e 79 census-designated place (CDP).

I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2010.

Collegamenti esterni 

 American Fact Finder dello United States Census Bureau

Centri abitati del Dakota del Sud
Dakota del Sud